Берг, Александр:
 Берг, Александр (1911 — после 2007) — немецкий медик, историк медицины, гауптштурмфюрер CC.
 Берг, Александр Фёдорович (1803—1884) — камергер, генеральный консул в Лондоне в 1862—1883 годах.